Izumo no Okuni est un personnage historique du Japon, actrice de kabuki, née vers 1571.
 Izumo no Okuni est un personnage imaginaire du manga Samurai deeper Kyo.